Појам Бранко Латас може да се односи на:
 Бранко Латас (партизан),
 Бранко Латас (историчар),